Ролик — термін, що має кілька значень:
 Ролик — зменшувальна форма від рол, невеликий сувій.
 Ролик — невелике металеве коліщатко (в ніжках меблів, рояля тощо) для зручності пересування, а також назва кількох деталей механізмів:
 Натяжний ролик — елемент пасової передачі;
 Підтримувальний коток, або ролик — елемент гусеничного рушія;
 Ролик — тіло кочення у роликовій вальниці кочення.
 Ролик — тип ізолятора у вигляді котушки для закріплення дроту на стіні чи стелі.
 Різьбонакатний ролик — інструмент для нарізання різьби.
 Гімнастичний ролик — спортивний прилад у вигляді колеса з руків'ями по боках.
 Ролики — розмовна назва роликових ковзанів.

Див. також 
 Роликовий ланцюг
 Роликові кросівки
 Рольганг — роликовий конвеєр
 Відеоролик — відеозапис невеликої тривалості
 Рол
 Котушка